Дискография американской поп-певицы Бритни Спирс состоит из девяти студийных альбомов, трех сборников, сорока двух синглов, двух промосинглов и 6 видео-альбомов. В 1997 Бритни подписала контракт с звукозаписывающей студией Jive и выпустила свой первый альбом …Baby One More Time в январе 1999. Альбом стартовал с первой позиции в Billboard 200 и позже стал четырнадцатикратно платиновым в США и трижды платиновым в Великобритании. Альбом включал в себя песню «…Baby One More Time», которая попала во многие чарты по всему миру, возглавив Billboard Hot 100 и UK Singles Chart, став одним из самых продаваемых синглов в Великобритании за всю историю. В альбом также входили другие синглы, такие как «(You Drive Me) Crazy» и песня «Born to Make You Happy», которая стала вторым синглом Спирс, попавшим на вершину британского чарта.

Спустя 16 месяцев вышел второй студийный альбом Oops!… I Did It Again. За первую неделю с момента выхода альбом был куплен 1,3 миллиона раз в США, тем самым установив новый рекорд среди певиц. Альбом стал десятикратно платиновым в США и трижды платиновым в Великобритании. В ноябре 2001 был выпущен третий альбом, вновь попавший на вершину Billboard 200. Альбом включает в себя хит «I’m a Slave 4 U», критики которого отметили изменение стиля певицы с бабблгам-попа до данс-попа и урбан-попа.

За все время творчества Спирс продала более 100 миллионов записей по всему миру, став одной из самых продаваемых поп-исполнительниц. В дополнение к этому, она занимает восьмое место в США по количеству проданных альбомов среди певиц.

Альбомы

Студийные альбомы 

Замечания:

  A На Декабрь 2010, Oops!… I did it Again был продан в размере 9,201,000 в США согласно Nielsen SoundScan, с дополнительными 1,210,000 копиями согласно BMG Music Clubs.
  B На Декабрь 2010, Britney продан в размере 4,355,000 копий в США согласно Nielsen SoundScan, с дополнительными 588,000 копиями, согласно BMG Music Clubs.

Сборники

Мини-альбомы

Синглы

Промосинглы

Прочие появления

Прочие песни, попавшие в чарты

Релизы на видео

Видеоальбомы 
 1999: Time Out with Britney Spears
 2000: Live and More!
 2001: Britney: The Videos
 2002: Live from Las Vegas
 2004: In the Zone
 2004: Greatest Hits: My Prerogative
 2011: Britney Spears Live: The Femme Fatale Tour

Документальные фильмы 
 2002: Stages: Three Days in Mexico
 2005: Britney & Kevin: Chaotic
 2009: Britney: For the Record
 2011: I Am the Femme Fatale
 2013: I Am Britney Jean

Примечания 

Бритни Спирс
Спирс, Бритни
Спирс, Бритни